Azanja (izvirno ) je vas v Srbiji, ki upravno spada pod Občino Smederevska Palanka; slednja pa je del Podonavskega upravnega okraja.

Demografija 
Према подацима пописа из 2002., Азања је имала 4717 становника. У последња три пописа примећен је пад у броју становника. V naselju, katerega izvirno (srbsko-cirilično) ime je Азања, živi 3809 polnoletnih prebivalcev, pri čemer je njihova povprečna starost 42,7 let (41,0 pri moških in 44,4 pri ženskah). 

Историјски посматрано, 1784. године Азања је имала 14 хришћанских домаћинстава, 1924. — 1308, а 2002. 1408 домаћинстава. Просечан број чланова по домаћинству (2002) је 3,35. Према проценама организације -{World Gazetteer}-, Азања 2007. године je 4.531 становника.

Азања је претежно насељена Србима. Према попису из 2002. године, у Азањи'', živi 47 Рома, док постоје и другачији, усмени подаци, о око 1500 Рома у овом насељу.

Viri in opombe

Glej tudi 
 seznam naselij v Srbiji

Naselja Podonavskega upravnega okraja